Zanda est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Brigitte Zanda (1958-), météoritologue et cosmochimiste française ;
  (1915-2003), chef de la police italienne et préfet italien ;
 Luigi Zanda (1942-), homme politique italien.

Toponyme 

 Xian de Zanda, district administratif de la région autonome du Tibet en Chine.

Astronomie 
 (5047) Zanda, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Zoologie 
 , genre d’oiseaux de la famille des Cacatuidae.

Patronyme italien